C27H32O15 – formula molecolare dell'eriocitrina
C27H32O15 – formula molecolare della neoeriocitrina

Formule molecolari